T2S steht für:
 TARGET2-Securities, eine Initiative des Eurosystems zur Vereinheitlichung der Wertpapierabwicklung
 T2S (Schlafwagen), einen ab 1975 gebauten europäischer Schlafwagentyp 

T2S